MFM (ang. MFM – Magnetic Force Microscope) – Mikroskop sił magnetycznych
 MFM (ang. Modified Frequency Modulation) – Zmodyfikowana modulacja częstotliwości
 MFM – kod IATA portu lotniczego Makau
 MFM – Radio dla Makowa Mazowieckiego